По результатам группового турнира команда из числа занявших вторые места в группах, показавшая наихудшие результаты сборная Норвегии, выбыла из борьбы. Остальные 8 команд разбивались на пары и играли по 2 стыковых матча — по одному матчу на поле каждого из соперников (14 и 18 ноября 2009 года).

Жеребьёвка 
При жеребьёвке команды разбиваются на две корзины (сеяные — несеяные) согласно рейтингу ФИФА на 16 октября 2009 года. Жеребьёвка состоялась в Цюрихе (Швейцария) 19 октября 2009. Лучшие четыре команды сеялись в корзину А, а остальные четыре - в Б. Отдельно была проведена жеребьевка насчет того, на чьем поле будет сыгран первый матч в паре.

Матчи 

|}

 получила путёвку на чемпионат мира 2010 по сумме двух матчей (2-1).

 получила путёвку на чемпионат мира 2010 по сумме двух матчей (2-0).

 получила путёвку на чемпионат мира 2010 по сумме двух матчей (1-0).

 получила путёвку на чемпионат мира 2010 по сумме двух матчей и правилу гола в гостях (2-2).

Бомбардиры 

2 гола
  Динияр Билялетдинов

1 гол

  Димитрис Салпингидиc
  Робби Кин
  Бруну Алвеш

  Раул Мейрелиш
  Златко Дедич
  Нейц Печник

  Николя Анелька
  Вильям Галлас

Ссылки 
Результаты на сайте fifa.com 
Результаты на сайте uefa.com

2009 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2009/2010
Отборочный турнир